Jasenov ist der Name zweier Gemeinden in der Slowakei:

 Gemeinde Jasenov im Okres Humenné (Prešovský kraj), siehe Jasenov (Humenné)
 Gemeinde Jasenov im Okres Sobrance (Košický kraj), siehe Jasenov (Sobrance)